USS Stevens — кораблі ВМС США.

 USS Stevens (DD-86) — ескадрений міноносець типу «Вікс». На службі у складі ВМС США протягом 1918-1928 років. У 1939 році виключений зі складу флоту і зданий на злам.
 USS Stevens (DD-479)  — ескадрений міноносець типу «Флетчер». На службі протягом 1942-1946 років. Зданий на злам у 1973 році.
 USS Ted Stevens (DDG-128)  — ескадрений міноносець типу «Арлі Берк». Замовлений у 2018 році.

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни